Sherzad steht für:

 Sherzad (Distrikt), ein Distrikt in Afghanistan

Sherzad ist der Familienname folgender Personen:
 Halim Aqa Sherzad, afghanischer Fußballschiedsrichter
 Zolaykha Sherzad (* 1967), afghanisch-schweizerisch-US-amerikanische Künstlerin, Architektin und Hochschullehrerin